Ламарш (, Lamarche) — французская фамилия и топоним.

Известные носители 
 Ламарш, Морис (род. 1958) — канадский актёр озвучивания.
 Ламарш, Нума (1847—1919) — французский пастор-реформат и историк религии.
 Ламарш, Оливье (1426—1502) — французский поэт и хроникёр.

Топонимы 
  — коммуна во Франции.
 Ламарш-сюр-Сон — коммуна во Франции.